(Elizabeth) « Bitty » Schram (* 1968, New York), une actrice américaine ;
 Frederick (Robert) Schram (* 1943, Chicago), un paléontologue et un carcinologiste américain ;
 (Jessica) « Jessy » Schram (* 1986), une actrice américaine ;
 Louis M.J. Schram, ou Lodewijk Jozef Maria Schram, (1883, Bruges — 1971), mongoliste scheutiste belge.
 Dave Schram (1958*), un réalisateur et producteur néerlandais
 Tessa Schram (1988*), une réalisatrice et actrice néerlandaise
 Quinten Schram (1992*), est un acteur, doubleur et compositeur néerlandais

Voir aussi 
 Schramm
 
 Schrammel
 Schramberg
 Schrammacher

Patronyme allemand